Winona kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Winona (Kansas)
Winona (Minnesota)
Winona (Mississippi)
Winona (Missouri)
Winona (Texas)